Неш () — прізвище англійського походження.

Відомі носії:
 Волтер Неш (; 1882–1968) — 27-й прем'єр-міністр Нової Зеландії.
 Грем Неш (; нар. 1942) — англійський автор-виконавець.
 Джон Неш (; 1752–1835) — британський архітектор, яскравий представник британського ампіру.
 Джон Неш (; 1893–1977) — англійський художник, ілюстратор та графік.
 Джон Форбс Неш (; нар. 1928) — лауреат Нобелівської премії з економіки.
 Джордж Крістофер Неш (; нар. 1989) — британський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Джордж Валентайн Неш (; 1864–1921) — американський ботанік.
 Кевін Неш (; нар. 1959) — американський реслер та актор.
 Кейт Неш (; нар. 1987) — британська співачка.
 Огден Неш (; 1902–1971) — американський поет-сатирик.
 Пол Неш (; 1889–1946) — англійський художник, ілюстратор, дизайнер і критик.
 Райлі Неш (; 1989) — канадський хокеїст, нападник.
 Рік Неш (; 1984) — канадський хокеїст.
 Родерік Неш (; нар. 1936) — один з найвідоміших американських істориків природоохорони.
 Стів Неш (; 1974) — колишній канадський професійний баскетболіст.
 Томас Неш (; 1561–1601) — англійський прозаїк.
 Ентоні Неш (; нар. 1936) — англійський бобслеїст, олімпійський чемпіон 1964 року.

Топоніми

Неш — округ в штаті Північна Кароліна
 Неш — місто, штат Оклахома
 Неш — місто, штат Техас
 Неш — переписна місцевість, штат Північна Дакота

Інше 
 3619 Неш (3619 Nash) — астероїд головного поясу, відкритий 2 березня 1981 року.

Див. також 
 Папірус Неша
 Рівновага Неша
 Джон Неш

Англійські прізвища